El Tambo bezeichnet:

in Bolivien:
 El Tambo (Villazón), Ort im Municipio Villazón im Departamento Potosí

in Ecuador:
 El Tambo (Ecuador), Ort in der Provinz Cañar, Ecuador
 El Tambo (Loja), Ortschaft und eine Parroquia rural („ländliches Kirchspiel“) im Kanton Catamayo der ecuadorianischen Provinz Loja

in Kolumbien:
 El Tambo (Cauca), Municipio im Departamento Cauca, Kolumbien
 El Tambo (Nariño), Municipio im Departamento Nariño, Kolumbien

in Peru:
 Distrikt El Tambo, Distrikt in der Provinz Huancayo, Region Junín
 El Tambo (Huancayo), Stadt in der Provinz Huancayo, Region Junín